Bordács Lajos (1932) mérnök-tanár, mezőgazdasági gépészmérnök
 Bordács Lajos (1946) labdarúgó (Komlói Bányász)